Sint-Stefanuskapel, Sint-Stephanuskapel of simpelweg Stevenskapel kan verwijzen naar

 Sint-Stefanuskapel (Moorsel), een kapel in Moorsel in de Belgische gemeente Aalst
 Sint-Stefanuskapel (Wijnandsrade), een kapel in Wijnandsrade in de Nederlandse gemeente Beekdaelen